Caba steht für:
 Caba (Einheit), Volumenmaß im Somaliland
 Caba (La Union), Stadtgemeinde auf Luzon, Philippinen

Caba ist der Familienname folgender Personen:
 Antoni Caba (1838–1907), spanischer Maler
 Eduardo Caba (1890–1953), bolivianischer Komponist
 Emilio Gutiérrez Caba (* 1942), spanischer Schauspieler

 Pedro Caba Landa (1902–1992), spanischer Schriftsteller

CABA steht für:
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac, ein französischer Gemeindeverband

Siehe auch:
 Kaba

Abkürzung